Graniczny Potok – potok, dopływ Bytomki
 Graniczny Potok – potok, dopływ Czarnego Potoku
 Graniczny Potok – potok, dopływ Pielnicy
 Graniczny Potok – potok, dopływ Sanoczka
 Graniczny Potok – potok, dopływ Sawy
 Graniczny Potok – potok, dopływ Szprotawy
 Graniczny Potok – potok, dopływ Średniego Potoku
 Graniczny Potok – potok, dopływ Trzebinki
 Graniczny Potok – potok, dopływ Kłomnicy

Zobacz też 
 Potok Graniczny, Graniczny